Олга Поповић се може односити на:

 Олга Поповић-Дедијер (1914—1943), лекарка и учесница Народноослободилачке борбе.
 Олга Поповић-Обрадовић (1954—2007), историчарка и доцент Правног факултета Универзитета у Београду.
 Олга Поповић (1978), певачица и виолинисткиња.